Чемпионат Монголии по футболу 2012 () проходил в 2012 году. Он являлся переходным — впервые в истории чемпионатов Монголии розыгрыш прошёл по системе «весна — осень».

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Региональное распределение команд

Примечания 

2012
Монголия
Спорт в Монголии в 2012 году